Ángel Serafín Seriche Dougan – Primo Ministro della Guinea Equatoriale
 Derek Dougan – calciatore nordirlandese, attaccante
 Peter Dougan Capaldi – attore, regista e sceneggiatore britannico
 Rob Dougan – compositore, disc jockey, cantante e produttore discografico australiano
 Vikki Dougan – modella ed attrice statunitense